La palabra galón puede referirse a:

Galón (tejido), cinta de tejido fuerte y estrecho que sirve para guarnecer vestidos u otras cosas.

Galón (náutica), en náutica, los galones, también llamados molduras, son una especie de cintas, aunque de menor dimensión, que terminan la regala de la obra muerta del buque y saltillos de alcázar, toldilla y castillo de popa.

Galón (distintivo), distintivo que llevan en el brazo o en la bocamanga diferentes clases del Ejército o de cualquier otra fuerza organizada militarmente

Galón, medida de capacidad para líquidos, usada en los países anglosajones

Galón,  Objeto o recipiente que sirve para envasar líquidos.